Флаг внутригородского муниципального образования муниципальный округ Посадский в Петроградском районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 12 октября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Флаг муниципального образования муниципальный округ Посадский представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования муниципальный округ Посадский в белом и голубом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле — лазоревый (синий, голубой) развёрнутый свиток в столб, обременённый серебряным, сидящим, обращённым вправо и обернувшимся орлом со сложенными крыльями».

Символика 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования муниципальный округ Посадский, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Примечания